НБУ — аббревиатура; может означать:

 Национальный банк Украины.
 Национальный банк Узбекистана.
 Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.
 Новый болгарский университет (болг.).